Artemis kan syfta på:

 Artemis – en gudinnan i grekisk mytologi
 Artemis Brauronias helgedom – en fornlämning i Grekland
 Artemis (bordell) – en stor bordell i Berlin i Tyskland
 Artemis Racing – en professionell seglingslag
 Artemis Records – ett skivbolag
 Artemis Ridge – en bergstopp i Antarktis
 Kvinnliga SK Artemis – en tidigare sportklubb för kvinnor i Stockholm
 Lake Artemis – en sjö i Australien

Fiktion
 Artemis Fowl – en serie fantasyromaner skrivna av den irländske författaren Eoin Colfer

Naturvetenskap och teknik
 Artemis (månkrater) – en krater på månen
 105 Artemis – en asteroid
 Artemisprogrammet – ett bemannat rymdprogram med syfte att utforska månen
 Artemis (satellit) – en geostationär satellit
 Artemis – ett annat namn på en mänsklig gen, se DCLRE1C

Militärt
 Operation Artemis – en EU-ledd militär mission i Demokratiska Republiken Kongo, som pågick under 2003
 HMS Artemis - Svenskt signalspaningsfartyg

Personer
 Artemisia I av Karien (400-talet f.Kr.), en kvinnlig militär ledare
 Artimus Pyle (1948–), trummis i bandet Lynyrd Skynyrd

Se även
 Artemis Peak – flera
 Lac Artémis – flera